Piersanti - nome proprio maschile formato dall'unione tra Pietro e Santi
 Claudio Piersanti (1954) – scrittore e sceneggiatore italiano
 Filippo Piersanti (1960) – ex ciclista su strada italiano
 Franco Piersanti (1950) – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Gianluca Piersanti (1972) – musicista, compositore e editore musicale italiano
 Gilda Piersanti (1957) – scrittrice italiana
 Umberto Piersanti (1941) – poeta italiano